Kult peut faire référence à :
 Kult, un groupe de musique.
 Kult, un jeu de rôle.
 Kult, un jeu vidéo.

Voir aussi
 Kulte une marque de vêtements français
 ,